Fey steht für:

 Fey VD, politische Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Fey VS, eine Ortschaft unterhalb von Nendaz und auf dessen Gemeindegebiet im Kanton Wallis, Schweiz, siehe Nendaz
 Fey-en-Haye, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Féy, französische Gemeinde im Département Moselle
 (336694) Fey, Asteroid des Hauptgürtels
 Fey (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Fey ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Fey (1916–1997), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Bernardo Fey Schneider (1910–1989), deutscher Ordensgeistlicher, Bischof in Bolivien
 Carl Fey (1867–1939), deutscher Dekorations-, Landschafts-, Genre-, Porträt- und Stilllebenmaler
 Carl Otto Fey (1894–1971), deutscher Künstler, bekannt für Jagdmotive
 Charles August Fey (1862–1944), deutschamerikanischer Erfinder
 Clara Fey (1815–1894), katholische deutsche Ordensgründerin
 Claus Fey (* 1955), deutscher Handballspieler
 Emil Fey (1886–1938), österreichischer Politiker der Ersten Republik
 Friedrich Wilhelm Fey (1854–1933), deutscher Staatsbeamter
 Fritz Fey (* 1940), deutscher Kameramann, Sammler und Museumsgründer

 Gudrun Fey (* 1943), deutsche Autorin, Rednerin und Rhetoriktrainerin
 Hanne Fey (Johanna Fey; 1907–1957), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Hermann Fey (1886–1964), deutscher Musikpädagoge, Autor und Gründer der Lübecker Singschule
 Jörg Michael Fey (1950–1996), deutscher Biologe
 Kerstin Fey (* 1965), deutsche Veterinärmedizinerin und Hochschullehrerin
 Kevin Fey (* 1990), Schweizer Eishockeyspieler
 Max Fey (* 1979), deutscher Filmeditor
 Nikolaus Fey (1881–1956), fränkischer Mundartdichter
 Peter Fey (1928–2015), deutscher Professor für Informationstechnik
 Rosemarie Bühler-Fey, deutsche Opern- und Liedsängerin (Sopran)
 Thomas Fey (* 1960), deutscher Dirigent und Pianist
 Tina Fey (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Valentin Ludwig Fey (1882–1948), bayerischer Komiker, siehe Karl Valentin
 William R. Fey OFMCap (1942–2021), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kimbe

Fey ist der Geburtsname von:
 Käthe Kirschmann (1915–2002), deutsche Widerstandskämpferin der Sopade

Fey ist der Künstlername folgender Personen:
 María Fernanda Blásquez Gil (* 1973), mexikanische Popsängerin, siehe Fey (Sängerin)

Fey als Pseudonym
 Stephanie Fey, ein Pseudonym der deutschen Schriftstellerin Stephanie Schuster (* 1967)

Siehe auch:
 Fay